Linxi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linxi Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Linxi Xian (härad i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar